Falck kan som auktorsförkortning betyda:

 Johann Peter Falck
 Richard Falck

Robotskapade auktorsförkortningar